1. Fußball-Bundesliga 1997-98 var den 35. sæson af 1. Fußball-Bundesliga, Tysklands bedste fodboldrække. Ligamesteren denne sæson blev 1. FC Kaiserslautern

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1997
Fodbold i 1998